Wyandotte (Indianie), Indianie Huroni, tak zwani już po przeniesieniu się na tereny obecnego stanu Wisconsin, co nastąpiło wskutek wyparcia ich z tradycyjnych terenów położonych mniej więcej w dzisiejszym Ontario oraz stanach USA: Michigan, Pensylwania, Ohio i Nowy Jork (stan). Jest to nazwa własna, używana w ang. i literaturze wielojęzykowej. Spolszczenie: "Wyandot".

 Wyandotte – jaskinia w USA, w stanie Indiana
 Wyandotte – jedna z ras kur, której nazwa pochodzi od nazwy statku,a nazwa statku zapewne od Indian
 Wyandotte Miniaturowy – mniejsza odmiana kury rasy Wyandotte.
Miejscowości w USA:
 Wyandotte – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Wyandotte – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Ottawa
Gminy w USA:
 Wyandotte (ang. Wyandotte Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
 Wyandotte (ang. Wyandotte Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wyandotte (ang. Wyandotte County) – w stanie Kansas